Mania
Ou ainda:
 Mania (gênero)
 Mania (mitologia)
 Mania (álbum de Fall Out Boy)
 Mania (álbum de Menudo)

Desambiguações de música